Ян Шлагор (; 16 мая 1977, Пьештяни, Чехословакия) — словацкий футболист, нападающий.

Карьера 

Воспитанник клуба «Девин». Благодаря своим удачным играм за клуб в 2000 году попал в состав сборной Словакии на Олимпийские игры в австралийском Сиднеем в 2000 году. На турнире он отметился победным голом в ворота сборной ЮАР в последнем матче группового этапа.

С 2001 по 2004 год выступал за братиславский «Слован» и считался кандидатом в сборную Словакии.

В середине 2004 года перешёл в клуб Первого дивизиона чемпионата России по футболу «Лисма-Мордовия» (Саранск). Шлагор стал первым легионером из дальнего зарубежья в истории команды.

В последнее время футболист выступает за австрийские коллективы из низших лиг.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Интер» Братислава